Уильям де Модит (; 1220/23 — 8 января 1268) — английский аристократ, 8-й граф Уорик с 1253 или 1263 года. Участвовал во Второй баронской войне на стороне короля. Умер бездетным, так что графский титул перешёл к потомкам его сестры Бошанам.

Биография 
Уильям Модит принадлежал к рыцарскому роду, известному с начала XII века. Модиты владели землями в Бакингемшире с центром в замке Ханслоп и занимали должность камергера королевского двора. Отец Уильяма, носивший то же имя, участвовал в Первой баронской войне. Уильям-младший родился, согласно разным источникам, в 1220, 1221 или 1223 году и стал единственным сыном и одним из двух детей в семье. Известно, что в 1233 году отец передал его королю в качестве заложника, чтобы гарантировать таким образом свою верность во время мятежа Ричарда Маршала; около года Уильям находился под опекой Герберта Фиц-Мэтью. В 1242 году Модит доставил во Францию деньги, необходимые для похода в Сентонж, и годом позже Генрих III возместил ему связанные с этой миссией расходы. В 1253 году он участвовал в подавлении восстания в Гаскони и на пути домой в городе Пон попал в плен; свободу он получил ценой выкупа. В 1257 году, после смерти отца, Уильям стал обладателем большого наследства — земель Модитов в Бакингемшире, Хэмпшире и Ратленде, а также поместий в Уорикшире, которые были приданым его матери. Кроме того, он получил должность камергера казначейства. Свои полномочия Модит передал заместителям.

Важную роль в судьбе Модита сыграло его происхождение по женской линии. Мать Уильяма, Элис де Бомон, была дочерью Валерана де Бомона, 4-го графа Уорика, представителя одной из самых могущественных семей Англии. Последний из Бомонов-мужчин — 6-й граф Уорик Томас, приходившийся Модиту двоюродным братом, — умер в 1242 году, а в 1253 году умерла бездетной и его сестра Маргарет, После этого права на титулы и земли Бомонов перешли по женской линии к Уильяму, но ещё десять лет всё это удерживал за собой муж Маргарет Джон дю Плесси. Только после его смерти 4 апреля 1263 года Модит получил, наконец, наследство; в том же году король вызвал его к себе под графским титулом. При этом историки отмечают, что к середине XIII века графы Уорик обладали не столь обширными ресурсами, как столетиями ранее. Влияние Уильяма распространялось только на треть Уорикшира, а в 1264 году, во время гражданской войны, оказалось ограниченным округой Уорикского замка диаметром примерно в 10 миль.

Во время очередного обострения внутриполитической борьбы, переросшего во Вторую баронскую войну, Модит поддерживал корону (возможно, под влиянием Джона де Плесси). С 1261 по 1263 год он получал от Генриха III регулярные выплаты — 20 фунтов каждые шесть месяцев. В период с 1258 по 1264 годы Уильям регулярно приводил свой отряд в королевскую армию; чаще всего это были походы в Уэльс, но такие мобилизации явно способствовали укреплению позиций короны в её противостоянии мятежным баронам. Когда началась гражданская война, один из оппозиционеров, Джон Гиффард, смог неожиданным нападением взять Уорикский замок, а находившихся там Модита с женой увёз к себе в Кенилуэрт (1264 год). Супруги получили свободу только за огромный выкуп в 1900 марок. 22 ноября 1265 года король пожаловал Модиту 100 фунтов, но этого было недостаточно для компенсации расходов: известно, что на момент смерти граф Уорик был в долгах.

Уильям Модит умер 8 января 1268 года. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве, а сердце было погребено отдельно в цистерцианском аббатстве Кейтсби (Нортгемптоншир). Это может говорить о почитании графом святого Эдмунда Рича, некоторые из мощей которого хранились в Кейтсби.

Семья 
Модит был женат на Элис де Сегрейв, дочери Гилберта де Сегрейва и Амабель де Хакомб. Детей в этом браке не было. После смерти Уильяма наследниками стали его сестра Изабелла и её сын Уильям де Бошан.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Графы Уорик